Municipio de Cimarron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cimarron (condado de Gray, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gray.
 Municipio de Cimarron (condado de Meade, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Meade.
 Municipio de Cimarron (condado de Morton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Morton.